Benedetto Buglioni (1459-1521) – ceramista italiano, zio del ceramista Santi
 Luigi Buglioni (1938) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Paolo Buglioni (1950) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Santi Buglioni, nome d'arte di Santi di Michele (1494-1576) – ceramista italiano, nipote del ceramista Benedetto